

Сіяні гравці

Умовні позначення 

Q - гравець потрапив на турнір через кваліфікацію
WC - гравцю надано Вайлд кард
LL - щасливець.

Сітка змагань

Фінальні ігри

Початкові етапи

1 група

2 група

3 група

4 група

5 група

6 група

7 група

8 група 

Відкритий чемпіонат США з тенісу
2007 у тенісі‎